Ри́жский проспект — проспект в историческом районе Рижское предместье Адмиралтейского административного района Санкт-Петербурга. Широтная магистраль на Безымянном острове. Проходит от Лермонтовского проспекта до реки Екатерингофки. Соединён Екатерингофским мостом с Гапсальской улицей. Параллелен реке Фонтанке и Курляндской улице.

История 

Современное название проспект носит с 14 июля 1859 года, что связано с названием района Рижское (Лифляндское) предместье в Нарвской части, где улицы именовались по городам и названиям Прибалтийских губерний.

С 6 октября 1923 года до 4 октября 1991 года носил название проспект Огородникова в память об Иване Викентьевиче Огородникове (1881—1923) — активном участнике Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде. С 1821 года до 14 июля 1859 года назывался Ново-Измайловским проспектом. До того назывался Измайловским проспектом (1798 год — 1820-е годы) или Фуражной улицей.

Участок от Лермонтовского до Старо-Петергофского проспекта назывался Пещаной улицей (1780—1828), Екатерингофской Пещаной улицей (1780 год — 1800-е годы) и Измайловской улицей (1776—1793).

Встречались и другие названия магистрали и её участков.

Пересечения 

С востока на запад (по увеличению нумерации домов) Рижский проспект пересекают следующие улицы:
 Лермонтовский проспект — Рижский проспект примыкает к нему;
 Дровяная улица — примыкание;
 Ревельский переулок — примыкание;
 переулок Лодыгина — примыкание;
 Дерптский переулок — пересечение;
 улица Циолковского — пересечение;
 Старо-Петергофский проспект — пересечение;
 Либавский переулок — примыкание;
 улица Степана Разина — пересечение.

Транспорт 
Ближайшая к Рижскому проспекту станция метро — «Балтийская» (740 м по прямой от начала проспекта) 1-й (Кировско-Выборгской) линии. На расстоянии около 1,2 км по прямой от начала проспекта находится станция «Технологический институт», на расстоянии около 1,3 км по прямой от примыкания Либавского переулка — станция «Нарвская» 1-й линии.

По проспекту проходят автобусные маршруты № 22, 43, 66, 70, 71 и 290.

В 1915—2001 годах на Рижском проспекте существовало трамвайное движение.

До 1999 года на проспекте действовало троллейбусное движение.

На расстоянии около 750 м по прямой от начала Рижского проспекта находится Балтийский вокзал.

Примечательные здания и сооружения 

 дом 1 (Лермонтовский проспект, дом 43 / набережная реки Фонтанки, дом 142) — гостиница «Азимут Отель» (бывшая «Советская», на углу с Лермонтовским проспектом);
 дом 3, корпус 2, литера В — Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж;
 дом 3, корпус 2, литера В — амбулаторный корпус Елизаветинской клинической больницы;
 дома 7—13 — фабрика «Гознак»;
 дом 8 — бывший Адмиралтейский колледж, совр. детская школа искусств № 19;
 дом 9 — церковь Андрея Критского;
 дом 11 — учебный корпус Гидрометеорологического университета (бывший учебный корпус № 2 Государственной полярной академии);
 дом 16 — комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области;
 Дровяной сквер (на углу с Дровяной улицей);
 Дерптский сквер (на углу с Дерптским переулком);
 дом 23 (у пересечения с улицей Циолковского) — здесь ранее располагался Клоун-мим-театр «Мимигранты»; лит. А — экологическая компания ОАО «ТОИР»;
 дом № 26, литеры А, Б — включает 4 корпуса и дворовые флигели, формируя квартал между Рижским проспектом, Ревельским переулком, Курляндской улицей и переулком Лодыгина. В доме 24—26 находился Ордена Трудового Красного Знамени институт аналитического приборостроения. В 2022 году здания оказались в центре градостроительного скандала: ещё в 2021-м квартал выкупил холдинг Setl Group, заявивший о планах застроить его жильём. Проект редевелопмента разработала ООО «Проектная культура», которая также является автором «реконструкции» дома Басевича. Хотя квартал входит в границы охранной зоны, где запрещён снос, в Росреестре не оказалось сведений о дате возведения входящих в него зданий. Новый собственник заказал экспертизу, которая признала дореволюционным только трёхэтажный корпус из красного кирпича в переулке Лодыгина. На основании этой экспертизы КГИОП согласовал проект сноса и последующей застройки квартала, по которому сохранены будут только лицевая стена одного корпуса и дом, выходящий на переулок Лодыгина. В числе прочих, снести собираются дом коллежского секретаря Алексея Ивановича Лапина 1840 года постройки, находящийся на углу современных Рижского проспекта и переулка Лодыгина. Как объясняет ВООпИиК, дом Лапина может и не иметь статуса объекта культурного наследия для того, чтобы иметь собственную ценность — как и со многими зданиями, оказавшимися в центре градостроительных скандалов, его важность состоит как минимум в формировании городской среды для рядом стоящих памятников. 29 августа 2022 года Куйбышевский районный суд Петербурга отказался признать дом Лапина исторической постройкой и разрешил снос. При этом здание имеет статус вещественного доказательства в уголовном деле о незаконных сносах исторических домов в Петербурге, которое было возбуждено в мае 2022 года по распоряжению главы Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина.
 дом 29 — особняк купца Маркуса Зива, построенный по проекту архитектора Бориса Гиршовича в 1905—1907 годах в стиле северного модерна. В годы СССР — Ленинский райком КПСС, Ленинский райком ВЛКСМ. В настоящее время — дом детского творчества «Измайловский»;
 дом 40 — ЗАО «Ленпродмаш» (у пересечения с улицей Циолковского);
 дом 76 (ул. Степана Разина, 6) — дом, в котором в 1810-х годах жил декабрист Михаил Сергеевич Лунин.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рижский проспект в Энциклопедии Санкт-Петербурга